«Дилер» — дебютный полнометражный фильм датского режиссёра и сценариста Николаса Виндинга Рефна, малобюджетная криминальная драма, первая из серии о наркодилерах Копенгагена.

Сюжет 
Фильм открывает композиция «Pusher Theme» в исполнении группы The Prisoner, в сопровождении которой перед зрителем предстают пять основных персонажей: уличный торговец наркотиками Франк, высококлассная проститутка Вик, напарник Франка Тонни, авторитетный наркодилер Мило и его сообщник Радован. Действие происходит в Копенгагене в течение семи дней. События разделены монтажными склейками с названием дня недели.

Утром понедельника Франк и Тонни толкают кокаин молодому человеку, утверждающему, что он покупал наркотики уже много раз. Парочка ловко обводит его вокруг пальца, за почти полную сумму денег оставив лишь малую часть пакета с товаром. Ненадолго заглянув к подруге Франка Вик, остаток дня они проводят в попойках с шутками и взаимными подколками.

Во вторник Франк встречается со своим бывшим сокамерником — шведом Хассе, который просит как можно скорее раздобыть для него 200 грамм героина. Франк обращается к местному наркодилеру — радушному сербу Мило. Франк задолжал ему 50 тысяч датских крон, но по старой дружбе Мило всё же соглашается достать наркотик, при условии, что после сделки Франк немедленно рассчитается с ним.

В среду, во второй половине дня, Франк и Тонни, как всегда дурачась, ждут приезда Хассе на автостоянке позади местного супермаркета. Швед приглашает толкача в свою машину и выезжает с безопасной стоянки на оживлённые улицы. Внезапно движение перекрывает машина полиции и Франк изо всех сил спасается бегством. Перед арестом ему удаётся выбросить героин в пруд, избавившись от единственной улики против себя.

Утром четверга полицейские вынуждены отпустить Франка, но прежде, чем сделать это, они показывают толкачу бумагу с признательным показанием напарника Франка Тонни. На свободе торговец первым делом наведывается к Мило и рассказывает о провале сделки, обещая немедленно вернуть 50 тысяч и полностью расплатиться через неделю. Затем раздосадованный пушер врывается в бар, за стойкой которого сидит ничего не подозревающий Тонни, и избивает друга бейсбольной битой. После этого Франк и коллега Мило Радован, за дружеской беседой, в которой серб рассказывает датчанину своё тайное желание — открыть собственный ресторан — направляются к давнему должнику наркоторговца. Оказавшись перед выбором: вернуть деньги или ограбить банк, потерявший надежду наркоман не находит другого выхода, кроме как выстрелить из дробовика Радована себе в голову. Остаток дня Франк проводит вместе с Вик. Проститутка в одиночестве принимает героин, а пушер курит самокрутку перед мерцающим телеэкраном.

В пятницу Франк пытается созвониться с Ритой — наркокурьером, которая должна доставить толкачу 100 грамм героина — последнюю надежду рассчитаться с долгами. Франк узнаёт, что его товар прибудет лишь утром субботы.

Рита подводит торговца, передав ему вместо наркотика пищевую соду. Радован даёт толкачу последнюю отсрочку — несколько часов до окончания дня. Франк лихорадочно колесит по городу, выбивая долги, и в отчаянии даже просит деньги у своей матери. Собрав 59 тысяч, он посещает Мило, но разгневанный серб, уставший от оправданий Франка, лишь отдаёт приказ пытать толкача. Пушеру удаётся сбежать из заведения Мило и добраться до квартиры Вик.

В последний день недели Франк решает бежать из Дании и приглашает Вик уехать вместе с ним. Пушер заключает последнюю сделку и строит планы на жизнь в Испании, когда неожиданно раздаётся звонок от Мило, который обещает простить Франку долг и за неполную сумму. Толкач сообщает Вик, что они остаются в Копенгагене, и проститутка крадёт у Франка собранные 70 тысяч. На исходе воскресенья толкач стоит в ночной темноте и смотрит вслед уехавшему такси, представляя себе неминуемую жестокую расправу.

В ролях 

 Ким Бодниа — Франк
 Лаура Драсбек — Вик
 Мадс Миккельсен — Тонни
 Златко Бурич — Мило
 Славко Лабович — Радован
 Ваня Байичич — Бранко

 Петер Андерссон — Хассе
 Томас Огрен — Мортен
 Лисбет Расмуссен — Рита
 Томас Бо Ларсен — наркоман
 Левино Йенсен — Майк
 Николас Виндинг Рефн — Брайан

Создание 
После окончания Американской академии драматических искусств 24-летний Николас Виндинг Рефн покинул Нью-Йорк и вернулся в родной Копенгаген, где отверг предложение о поступлении в Датский институт кино и начал работу над своей дебютной кинокартиной. Отец юноши — Андерс Рефн, принимавший участие, помимо прочего, в создании драмы Ларса фон Триера «Рассекая волны» — счёл попытку создать фильм без обучения в киношколе форменным безумием. Впоследствии молодой режиссёр выражал особую гордость тем фактом, что ему, вопреки мнению отца, это всё же удалось.

Рефн посетил несколько сессий по прослушиванию и набрал в свой фильм начинающих актёров. Для Мадса Миккельсена, Златко Бурича и Славко Лабовича «Дилер» стал дебютом в большом кино, для Кима Боднии и Лауры Драсбек — одним из первых крупных фильмов. Для эпизодических ролей Николас Виндинг пригласил настоящих преступников, которых он повстречал на улицах Копенгагена.

Вдохновением для ленты послужили «гангстерские фильмы», которые Николас Виндинг очень любил и просмотрел великое множество — в особенности он восхищался работами Мартина Скорсезе и Джона Кассаветиса. Помимо этого, начинающий постановщик взял на вооружение некоторые принципы из манифеста своего соотечественника Ларса фон Триера «Догма 95»: к ним относится использование ручной камеры, синема верите, натурализм.

Драматизм «Дилера» Рефн видел в ранимости, уязвимости персонажей. По словам не пьющего и не курящего режиссёра, он ничего не знал о таких вещах, как наркотики и насилие — преступная среда в фильме была лишь оболочкой, необходимой для раскрытия психологии героев. Картина снималась в хронологическом порядке — принцип, которому Николас Виндинг верен по сей день. По его мнению, отказ от планирования и предварительного анализа позволяет тонко чувствовать происходящее вокруг. Отсняв часть плёнки, режиссёр понял, что ему наиболее интересна эмоциональная жизнь персонажей — таким образом акцент подачи материала сместился на переживания главного героя.

Готовую картинку не приняли организаторы кинофестивалей, она покинула Данию лишь благодаря случайности — некий британский дистрибьютор заметил «Дилера» на рынке в Берлине и решил показать его зрителям Соединённого Королевства. Крайне положительный отклик островных кинокритиков привёл к распространению ленты по Европе, а затем и к прокату в Штатах. Для Николаса Виндинга Рефна это было триумфом: «Никогда бы не подумал, что фильм покинет Данию; ну, знаете, кому хотелось бы видеть датский гангстерский фильм? Я был очень молод и неопытен, отделить его от земли было так удивительно…».

Критика 
Наиболее часто рецензентами отмечается достоверный, практически документальный стиль режиссуры фильма. По мнению критиков The Boston Globe и Variety, низкобюджетное видео и блуждающая камера с широкоугольным объективом, следующая за героем по улицам, барам и апартаментам наркоманов, создают ощущение документального фильма или реалити-шоу. Ленту нередко называют датскими «Злыми улицами», с тем лишь различием, что действие происходит не в Маленькой Италии Нью-Йорка, а в  Копенгагена, но здесь автор статьи в The Boston Globe не соглашается с обозревателем Variety, подчёркивая, что «Дилер» лишён гламура в изображении преступной жизни, присущего работам Мартина Скорсезе, равно как и лишён болезненной жестокости и «юмора висельника» стиля Квентина Тарантино. Критик Los Angeles Times пишет, что картина дерзкого молодого режиссёра вибрирует юношеской агрессией и хитрым юмором и отмечает, сколь внушительно, хоть и скоротечно достижение Николаса Виндинга Рефна.

Саундтрек

Примечания 

Фильмы Николаса Виндинга Рефна
Детективные фильмы Дании
Гангстерские фильмы
Фильмы-драмы Дании
Фильмы Дании 1996 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров